То́фик Рзакули́евич Шахве́рдиев (р. 12 сентября 1938, Баку, Азербайджанская ССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и фотохудожник, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005), Народный артист Азербайджана (2018).

Биография 
Родился в Баку, вырос в Таганроге. Его отец, азербайджанец, погиб в годы Великой Отечественной войны. Мать русская. В 1960 году Шахвердиев окончил Таганрогский радиотехнический институт. Позже работал инженером на заводах в Риге и Минске. В 1971 году Шахвердиев окончил кинофакультет Киевского государственного института театрального искусства (мастерская А. И. Войтецкого), после чего в течение трёх лет работал режиссёром и сценаристом в творческом объединении «Экран». Затем вплоть до 1991 года проработал на нескольких киностудиях, в том числе им. Горького, «Ленфильм», «Мосфильм» и ВПТО «Видеофильм». В советский период снимал и художественные фильмы, являлся режиссёром нескольких серий детского киножурнала «Ералаш».

В 1995 году Шахвердиев снялся в эпизодической роли в фильме «Крестоносец».

В 2001—2003 годах работал над документальными фильмами из цикла под названием «Детство» (ТВ-6, ТВС). За 3 года в эфире было показано 6 его фильмов: «Надувные шарики», «Чтобы люди хлопали», «Убить человека», «Красно-белые», «Два мальчика, которые не пьют», «О любви».

За свои работы Шахвердиев неоднократно удостаивался отечественных и зарубежных наград и премий. Заслуженный деятель искусств РФ. Член Союза кинематографистов России, член секции графиков и фотохудожников Творческого Союза художников России.

27 мая 2018 года распоряжением Президента Азербайджана Тофику Шахвердиеву «За заслуги в развитии азербайджанской культуры» было присвоено почётное звание Народный артист Азербайджанской Республики.

В настоящее время живёт и работает в Москве.

Фильмография

Сюжеты киножурнала «Ералаш» 
 № 4: «Новенький» (1975)
 № 6: «1 „А“ говорит о скромности» (1975)
 № 7: «Я вижу мир (картинки с выставки)» (1976)
 № 24: «Злодей, добряк и… тот, кто живёт на крыше» (1980)
 № 48: «А ну-ка, девочки!» (1985)

Художественные фильмы 
 «Двое в новом доме» (1978)
 «Предчувствие любви» (1982)

Документальные фильмы

Награды 

 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (21 апреля 2005 года) — за заслуги в области искусства.
 Народный артист Азербайджанской Республики (27 мая 2018 года) — за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

2015 ПРИЗ за лучший фильм на фестивале туристических фильмов в Варшаве — за фильм «Лагич»

2014 Диплом кинофестиваля «Кунаки» в Сухуми - за фильм «Лагич»

2013 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ фестиваля «Человек, познающий мир» — за фильм «Солист».

ВТОРОЙ ПРИЗ на фестивале «Кунаки» в Черкесске — за фильм «Поиски ваххабитов в горах Дагестана».

ПРИЗ ПРЕССЫ на Международном фестивале военно-патриотического фильма им. С. Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж» — за фильм «Иерусалим. День Победы»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ на Международном фестивале военно-патриотического фильма им. С. Ф. Бондарчука «Волоколамский рубеж» за фильм «Иерусалим. День Победы»

Диплом Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Единение» за фильм «Иерусалим. День Победы»

2012 ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ «Радонеж» — за фильм "Мой друг Доктор Лиза

2011 ПРИЗ «НИКА» Всероссийской Академии киноискусства за лучший неигровой фильм -

фильм «Мой друг Доктор Лиза»

ГРАН-ПРИ кинофестиваля «Свидание с Россией» — за фильм «Поиски ваххабитов в горах Дагестана».

2010 ПРИЗ в номинации «Мир без терроризма» на 6 международном телерадиофестивале «Победим вместе» в Севастополе — за фильм «Поиски ваххабитов в горах Дагестана».

ПРИЗ за лучший документальный фильм «Мой друг Доктор Лиза». Фестиваль «Окно в Европу», Выборг

2009 Диплом победителя Всероссийского конкурса фильмов, посвященных борьбе с экстремизмом — за фильм «Поиски ваххабитов в горах Дагестана».

Диплом лауреата национальной премии «Страна» на 12-м Евразийском телефоруме — за фильм «Мой друг Доктор Лиза».

ПРИЗ «Золотой бубен» на кинофестивале в Ханты-Мансийске — за фильм «Русская Слава»

ГРАН-ПРИ Второго всероссийского фестиваля электронных СМИ «Интеграция» — за фильмы «О любви», «Мир простодушных», «Про зрение».

ПРИЗ «Золотой Бубен» на кинофестивале в Ханты-Мансийске — за фильм "Мой друг «Юрий Хащеватский»

ПРИЗ ЖЮРИ международного кинофестиваля «Агросвит», Украина

ПРИЗ за лучший документальный фильм на IV МКФ «В кругу семьи» в Екатеринбурге

ГРАН-ПРИ Второго фестиваля электронных СМИ «Интерграция» в Москве

2008 Диплом в номинации «Спорт и общество» на V МКФ спортивного кино «Атлант» — за фильм «Про зрение»

ПРИЗ ЖЮРИ на международном фестивале христианских фильмов в Глубоком (Белоруссия) за фильм «Мир простодушных»

ПРИЗ на международном фестивале «Кино без барьеров» в Москве. За фильм «Мир простодушных»

Диплом Центра общественной информации на фестивале «Сталкер» за фильм «Мир простодушных»

ПРИЗ «Золотой бубен» — за фильм «Русская Слава»

Диплом в номинации «Лучший режиссёр» на фестивале в Ханты-Мансийске — за фильм «Александр Наумович и его дети»

Почетный диплом за фильм «Урок гимнастики», вошедший в «Десятку лучших фильмов о спорте XX века»

2007 ПРИЗ Superfest на кинофестивале в Бёркли (Калифорния, США)

Специальный диплом Оргкомитета фестиваля «Московский Пегас» за фильм «Памяти Антонио Гауди»

2006 ПРИЗ Superfest на кинофестивале в Бёркли (Калифорния, США)

2004 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ Международного кинофестиваля документальных фильмов «Послание к

человеку» в С.-Петербурге «Золотой кентавр»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ МКФ «Флаэртиана» в г. Пермь

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ МКФ «Кино без барьеров» в г. Москва

ПРИЗ имени Павла Когана, Израиль, фильм «О любви»

ПРИЗ Первого Балтийского кинофестиваля «Янтарные ворота» в г. Вильнюс

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ за лучший документальный фильм на фестивале российских фильмов в Онфлёре (Франция)

2003 ПРИЗ «Русский иллюзион» на фестивале «Сталкер»

Диплом фестиваля спортивных фильмов стран СНГ в номинации «Спорт, общество, мир» в Казахстане, фильм «Красно-белые»

ПРИЗ «Бронзовый Пегас»

2002 ПРИЗ Института Открытое общество на фестивале «Сталкер» «За идеи толерантности, утверждаемые средствами киноискусства».фильм «Марш победы»

ПРИЗ ЮНЕСКО «За гуманизм в киноискусстве»

Диплом победителя в номинации «Мы в этом мире» на 11-м Межрегиональном фестивале «Евразийский калейдоскоп»

Диплом победителя в номинации «Наше наследие» в межрегиональном конкурсе «Евразийский калейдоскоп»

ПРИЗ «Бронзовый Витязь», Тамбов, фильм «Марш победы»

ПРИЗ зрительских симпатий на Всероссийском кинофестивале в Екатеринбурге

ПРИЗ за важный вклад в искусство документального кино на V МКФ в Каламата, Греция

2001 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «Сталкер» — за фильм «Надувные шарики»

ПРИЗ Гильдии киноведов и кинокритиков России- за фильм «Марш победы»

ПРИЗ «Бронзовый Пегас» на VII городском кинофестивале «Московский Пегас»

ПРИЗ «Ника» Всероссийской Академии киноискусств за лучший неигровой фильм — «Марш победы»

ПРИЗ «Золотой Пегас», Москва

Номинант финала Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», фильм «Марш победы»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ Всероссийского фестиваля «Человек и война», Екатеринбург.

1990 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 1989 Номинант, один из трёх фильмов, выдвинутых на «Нику», фильм «Сталин с нами?»

Почетный диплом МКФ в Лейпциге

1974 ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ на фестивале спортивных фильмов в Таллинне, фильм «Урок гимнастики».

1973 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ на Международном кинофестивале в Кортино-Д’Ампеццо в Италии, фильм «Урок гимнастики».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ на Международном фестивале в Порто-Роже в Югославии, фильм «Урок гимнастики».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Ника»
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники ТРТИ
Народные артисты Азербайджана
Персоналии:Киностудия имени М. Горького